Граница (фильм, 1930)
 Граница (фильм, 1935) — другое название: «Старое Дудино» — советский фильм режиссёра Михаила Дубсона
 Граница (фильм, 1980)
 Граница (фильм, 1982) — американский боевик Тони Ричардсона.
  — индийский фильм Дж. П. Датты.
 Граница. Таёжный роман — российский телесериал 2000 года.
 Граница (фильм, 2007) — французский фильм Ксавьера Ганса.
 Граница (фильм, 2008) — канадский фильм Лайна Шарлебуа.
 Граница (фильм, 2009) — голландско-армянский фильм Арутюна Хачатряна.
 Граница (фильм, 2011) — шведский военный фильм.
 Граница (сериал, 2016) — канадско-американский исторический телесериал о Компании Гудзонова залива и пушном промысле в Северной Америке в XVII—XVIII вв.